«Матилан» () — подразделения специального назначения пограничных войск Израиля (МАГАВ). «МАТИЛАН» — аббревиатура на иврите, означающая «разведка, наблюдение, перехват и боевые действия». Созданы в 1996 году, существовало 4 подразделения, действовавших в разных районах вдоль зеленой линии. Последнее подразделение, действовавшее в районе Иерусалима («Матилан Отеф Йерушалаим»), расформировано в 2011 году, функции подразделения переданы ЯМАС.

Основными задачами являлись борьба с террористической и криминальной деятельностью путём организации засад, предотвращение нарушения границы между Израилем и Палестинской автономией с использованием высокотехнологичного оборудования и специально подготовленных собак, сбор информации в пользу других подразделений МАГАВ.

Подразделение воссоздано в 2017 году в рамках Тактической Бригады Магава.

Источники 
 Константин Капитонов. Израиль. История Моссада и спецназа. Гл. «День сегодняшний»
 Israeli Special Forces — MATILAN Unit
 יחידת מתיל"ן

Формирования специального назначения Израиля
МАГАВ